Nesselrode (geslacht)
 Karl Robert von Nesselrode
 Sibylle Sophie van Nesselrode